Хѐнрик Бо̀рек () е полски филолог езиковед и историк на полската култура и език, професор, преподавател в Ополското висше педагогическо училище, председател на Ономастичната комисия в Комитета по езикознание при Полската академия на науките, създател на Ополската ономастична школа.

Трудове 
 Zachodniosłowiańskie nazwy toponimiczne z formantem ʹn (1958)
 Język Adama Gdaciusa przyczynek do dziejów polszczyzny śląskiej (1962)
 Opolszczyna w świetle nazw miejscowych (1972)
 Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca 16 wieku do roku 1740 : studium nazewnicze i społeczno-narodowościowe (1976) – в съавторство с Уршуля Шумска
 Hydronimia Odry: wykaz nazw w układzie hydrograficznym (1983)
 Polskie pamiątki rodu Dzierżonów (1983) – в съавторство с Станислав Мазак
 Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska (1985)
 Wśród śląskich nazw (1986)

Бележки 

Полски филолози
Полски езиковеди
Полски полонисти
Полски ономасти
Полски диалектолози
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ополския университет
Действителни членове на ПАН
Починали в Ополе